

Musica 
 Fenomeno – mixtape di Coez del 2011
 Fenomeno – singolo di Ernia del 2016
 Fenomeno – album di Fabri Fibra del 2017
 Fenomeno – singolo di Fabri Fibra del 2017

Altro 
 Fenomeno – evento osservabile
 Fenomeno – in filosofia, ciò che appare e che si manifesta ed è conoscibile tramite i sensi
 Fenomeno – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Fenomeno, soprannome di Ronaldo – dirigente sportivo ed ex calciatore brasiliano

Pagine correlate 
Phenomenon